Putaansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Putaansaari (ö i Norra Österbotten, Ylivieska), 
2. Putaansaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,63, long 27,94),  (0 ha)
3. Putaansaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,02, long 29,94),  (10 ha)
4. Putaansaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,51, long 27,91),  (1 ha)
5. Putaansaari (ö i Lappland, Rovaniemi),  (2 ha)
6. Putaansaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,14, long 28,32),  (1 ha)
7. Putaansaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,80, long 30,21),  (4 ha)
8. Putaansaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (2 ha)
9. Putaansaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (5 ha)
10. Putaansaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (75 ha)
11. Putaansaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (24 ha)
12. Putaansaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,62, long 29,87),  (17 ha)
13. Putaansaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,62, long 28,71),  (3 ha)
14. Putaansaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,45, long 22,36),  (9 ha)
15. Putaansaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (16 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar